

Musica 
 Blah Blah Blah – album di Iggy Pop del 1986
 Blah Blah Blah – singolo di Robbie Rivera del 2004
 Blah Blah Blah – singolo di Kesha del 2010
 Blah Blah Blah – singolo di Armin van Buuren del 2018

Altro 
 Blah Blah Blah – cortometraggio del 1995 diretto da Julie Delpy

Pagine correlate 
 Bla Bla Bla